Llocs:
 Lyman (Carolina del Sud)
 Lyman (Maine)
 Lyman (Mississipí)
 Lyman (Nebraska)
 Lyman (Nova Hampshire)
 Lyman (Utah)
 Lyman (Washington)
 Lyman (Wyoming)
 Liman (Ucraïna)

 Vegeu també:
líman''': tipus d'estuari típic de la mar Negra